Песочня  — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Песочня — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Песочня — деревня, Жуковский район Брянской области.
 Песочня — деревня, Карачевский район Брянской области.
 Песочня — деревня, Жиздринский район Калужской области.
 Песочня — деревня, Малоярославецкий район Калужской области.
 Песочня — деревня, Мещовский район Калужской области.
 Песочня — деревня, Перемышльский район Калужской области.
 Песочня — деревня, Спас-Деменский район Калужской области.
 Песочня — деревня, Ферзиковский район Калужской области.
 Песочня — деревня, Ступинский район Московской области.
 Песочня — село, Путятинский район Рязанской области.
 Песочня — деревня, Вяземский район Смоленской области.
 Песочня — деревня в Вяземском районе Смоленской области, Поляновское сельское поселение, упразднена в 2000 г.
 Песочня — деревня, Сандовский район Тверской области.
 Песочня — деревня, Селижаровский район Тверской области.
 Песочня — деревня, Суворовский район Тульской области.
 Песочня — прежнее название города Киров Калужской области.

Реки 
 Песочня (приток Атемеши) — река в Тверской области.
 Песочня (приток Болвы) — река в Калужской области.
 Песочня (приток Волги) — река в Тверской области.
 Песочня (приток Вытебети) — река в Калужской области.
 Песочня (приток Гжати) — река в Тверской области.
 Песочня (приток Гобзы) — река в Смоленской области.
 Песочня (приток Десны) — река в Брянской области.
 Песочня (верхний приток Жиздры) — река в Калужской области.
 Песочня (средний приток Жиздры) — река в Калужской области.
 Песочня (нижний приток Жиздры) — река в Калужской области.
 Песочня (приток Лосьминки) — река в Смоленской области.
 Песочня (приток Москвы) — река в Московской области.
 Песочня (приток Пополты) — река в Калужской области.
 Песочня (приток Пырошни) — река в Тверской области.
 Песочня (приток Рессеты) — река в Калужской области.
 Песочня (приток Снежети) — река в Орловской и Брянской областях.
 Песочня (приток Суходрева) — река в Тульской области.
 Песочня (приток Упы) — река в Калужской области.